Morulina är ett släkte av urinsekter. Morulina ingår i familjen Neanuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Morulina